Fosdick ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley Fosdick (1902–1957), US-amerikanischer Jazz-Mellophonist
 Harry Emerson Fosdick (1878–1969), US-amerikanischer Geistlicher
 Nicoll Fosdick (1785–1868), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Blaine Fosdick (1883–1972), US-Amerikaner, Präsident der Rockefeller Foundation
 W. W. Fosdick (William Whiteman Fosdick, 1825–1862), US-amerikanischer Dichter

Sonstiges:
 Fosdick Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika